Zala (rivier); een rivier in Hongarije
 Zala (comitaat); een comitaat in Hongarije
 Zala (plaats); een plaats en gemeente in Hongarije
 Zala (dialect); een dialect van het Wolaytta, gesproken in Ethiopië
 Zala (Cerknica)
 Zala (historisch comitaat)
 Zala (Železniki)